Устьянский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бурлинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Устьянка.

Население 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1128 человек, в том числе 561 мужчина и 567 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Волчий Ракит,
 село Кирилловка,
 село Устьянка.

Примечания 

Муниципальные образования Бурлинского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края